Бай Ньясс:
 Ньясс, Бай Ибрахима (род. 1988) — сенегальский футболист, опорный полузащитник и центральный защитник. 
 Ньясс, Бай Умар (род. 1990) — сенегальский футболист, нападающий.